Jarocki ist der Familienname folgender Personen:

 Feliks Paweł Jarocki (1790–1865), polnischer Zoologe
 Jerzy Jarocki (1929–2012), polnischer Theaterregisseur
 Stanisław Jarocki (1871–1944), polnischer Maler
 Władysław Jarocki (1879–1965), polnischer Maler